Tibiale indica una relazione con la tibia.

È utilizzato in molti termini anatomici composti, quali:
Arteria tibiale anteriore
Arteria tibiale posteriore
Muscolo tibiale anteriore
Muscolo tibiale posteriore
Nervo tibiale
Nervo tibiale posteriore
Nervo tibiale profondo (Nervo peroniero profondo)
Vena tibiale anteriore
Vena tibiale posteriore